Анто́н Во́лков:
 Волков, Антон Петрович (1788—1859) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн.
 Волков, Антон Игоревич (род. 1990) — футболист, нападающий.